Elias Chauke est un tueur en série d'Afrique du Sud, originaire du quartier de Rosslyn. Il est accusé de viols et de meurtres, qui ont eu lieu en 2002 pendant deux mois. Il a plaidé non coupable des cinq accusations de meurtres, quatre de viols et cinq de vols. Il a dit ne pas avoir commis ces crimes car, au moment où ils avaient lieu, il n'était pas dans la région.

Victimes

Notes et références 

Tueur en série sud-africain